El término El libro de piedra puede referirse:

 a El libro de piedra, una película mexicana de horror gótico de 1969, dirigida por Carlos Enrique Taboada;
 a El libro de piedra, una película mexicana de horror del 2009, adaptada de la versión original de 1969.